Thézac, commune française de la Charente-Maritime
 Thézac, commune française de Lot-et-Garonne